Diese sortierbare Liste führt die Seen in Baden-Württemberg mit einer Fläche von mindestens zehn Hektar (= 0,1 km²).

Im Tabellenkopf der Liste werden folgende Überschriften und Abkürzungen verwendet:
 Name: offizieller Name des Gewässers
 Fläche: Angabe in km² (1 km² = 100 Hektar (ha) = 1.000.000 Quadratmeter (m²)); bei den Angaben handelt es sich um ungefähre Werte, bei Stauseen um das Dauerstauziel
 RB: Regierungsbezirk; FR = Regierungsbezirk Freiburg, KA = Regierungsbezirk Karlsruhe, S = Regierungsbezirk Stuttgart, TÜ = Regierungsbezirk Tübingen
 LK: Landkreis; die Abkürzungen entsprechen den amtlichen Kfz-Kennzeichen
 Gemeinde/Stadt: Kommune/n, an der/denen das Gewässer liegt 
 K: Koordinaten, Lage des Gewässers; ein Klick auf das Symbol öffnet die Kartenauswahl
 Foto: Foto des Gewässers
 Bemerkung/en: Ergänzungen

Siehe auch 
 Liste von Seen in Deutschland

Weblinks

Einzelnachweise 

!Liste der Seen in Baden-Wurttemberg
!Deutschland, Baden-Wurttemberg
Baden-Wurttemberg